Al-Qadarif (; Alternativschreibung Gedaref, seltener Gadaref oder Qadārif) bezeichnet:

 eine Stadt in Sudan; siehe al-Qadarif (Sudan)
 einen Bundesstaat in Sudan; siehe al-Qadarif (Bundesstaat)